María, la del barrio puede referirse a:

 María, la del barrio, telenovela mexicana de Televisa.
 «María, la del barrio», sencillo de Thalía de su álbum de estudio En éxtasis.